Die Virginia Slims of Arkansas 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Little Rock. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 2. bis 8. November 1987 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Little Rock